Головкино (Урень, Вознесенское) — исчезнувшее село Старомайнского района Ульяновской области(бывшего Ставропольского уезда Самарской губернии).

География 
Село находилось примерно в 10 км к юго-западу от Старой Майны, в 6 км к северо-западу от Кремёнок, в 3 км к северу от Старого Уреня, на реке Урень и Княгинька у озера Орехово.

История 
В 1589 году здешние земли от устья реки Майна до Красного Яра со всеми угодьями были пожалованы служивому инородцу князю Якову, сыну Василия Асанова. Сам князь и его потомки селений здесь не строили, а пользовались лишь бортными угодьями, бобровыми гонами, рыбными ловлями и другими угодьями. Огромную вотчину было трудно устеречь от самовольных пользований, к тому же, здесь находили удобный приют вольные ватажки из беглых крепостных крестьян, потому правнуки Якова, казанские князья Асановы, стали продавать свою наследственную вотчину.

В августе 1700 года князь Фёдор Петрович Асанов с братьями Иваном и Степаном через челобитную на имя царя и Великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белая России самодержавца, продали свою часть вотчинных земель в Казанском уезде постельничему царя — Гавриилу Ивановичу Головкину и стольнику Ивану Андреевичу Толстому, что думный дьяк Никита Зотов в вотчинной книге и отметил, и взяли Асановы за это немалую по тем временам сумму — 500 рублей денег.

Однако уже в следующем 1701 году, Иван Толстой променял свою часть купленных здесь земель Головкину.

Здесь, на правом берегу Уреня, при впадении в неё древней старицы — озера Яик (Булгак), в начале XVIII века Гавриил Иванович Головкин основал селение, изначально названное по реке Урень — Урень, но так как рядом уже была деревня с таким же названием, то сделали приставку и стала называться — Новый Урень, а другая — Старый Урень. После постройки деревянной церкви село стало называться по престольному празднику — Вознесенское. Оба названия использовались до конца XVIII века, когда в качестве официального стало появляться название Головкино.

28 августа 1727 года в своих отказных книгах Гавриил Иванович Головкин отписал свою заволжскую вотчину, крестьян и село Вознесенское своим сыновьям: Ивану, Александру и Михаилу.

В 1764 году Иван Георгиевич Орлов, по соглашению с братьями, приобрёл село у помещика Головкина. И. Г. Орлов, приобретя имение, построил в ней новую двухпрестольную церковь (архитектор Баженов, Василий Иванович), во имя Вознесения Господня (второй этаж) и Иоанна Богослова (первый этаж), здание каменное двухэтажное, с каменной колокольней, освящённую в 1785 году и огромный дворец «готической архитектуры» (простоявший до середины XIX века (сгорел)), где принимал в 1767 году императрицу Екатерину II во время её путешествия по Волге. Рядом с селом основал деревню Ивановку.

В 1780 году село Вознесенское Урень и Головкино вошло в Ставропольский уезд Симбирского наместничества, в 1796 году — в Симбирской губернии.

В 1802 году Василием Борисовичем Бестужевым из Большой Репьёвки приобрел у наследников графа И. Г. Орлова орловских рысаков для своего конезавода.

Весной 1818 года произошло выступление сельчан Головкино и Кремёнок, причиной которого стали издевательства приказчика и десятника помещиков Наумовых. В результате дело дошло до Симбирска и Москвы, губернатор М. Л. Магницкий направил Александру I рапорт о возмущении кремёнковцев и головкинцев. Спокойствие было восстановлено.

В 1851 году — в Самарской губернии.

В 1859 году село Вознесенское (Головкино, Урень) во 2-м стане Ставропольского уезда Самарской губернии.

В 1865 году в Головкино открылась земская одноклассная школа.

В 1892 году здесь свирепствовала холера от которой умерло 216 человек.

В 1894 году в селе открылась церковно-приходская школа.

В апреле 1899 года у Наумовых побывали Александра Леонтьевна Толстая с сыном Алексеем Николаевичем Толстым.

В 1900 году имение перешло по наследству к А. Н. Наумову и А. М. Наумову, а также его братьям — Михаилу и Николаю, который сразу же предпринял решительные шаги по переустройству имения, при нём оно стало образцовым хозяйством. В результате Александр Николаевич Наумов погасил долг Дворянскому банку, который образовался во время хозяйствования его отца.

К 1910 году в селе была каменная Вознесенская церковь (1785 года, закрыта в 1930-е годы, взорвана в 1955 году), земская и церковно-приходская школы. При селе находилась принадлежавшие дворянам Наумовым мукомольные и пильные мельницы, волжская хлебная пристань, конный завод и несколько усадеб.

Имение, начиная с 1912 года, приносило 80 тысяч рублей прибыли ежегодно.

Весной 1918 года в селе был создан сельский Совет.

В 1928 году село вошло в состав Старомайнского района.

В 1928 году, после ликвидации несостоявшейся сельхозартели «Первое Мая», здесь 20 февраля 1930 года была образована сельхозартель «Память Ленина». Позже здесь же, в селе образовалась промартель «Труженик леса», рыболовецкая артель «Красный ловец».

В 1943 году село вошло в состав Ульяновской области.

185 жителей села, не вернулись с Великой Отечественной войны.

В 1950 году колхоз «Пятилетка» (Кремёнские Выселки) влился в колхоз «Память Ленина».

При создании в 1953—1957 годах Куйбышевского водохранилища Головкино оказалось в зоне затопления. Часть жителей села Головкино переселилась на западную часть села Красная Река, образуя при въезде в село Головкинский выселок, большая часть жителей стали переселяться в хутор «Грачёв» (ныне село Прибрежное), а часть жителей — в Кремёнки.

В 1954 году в совхоз «Старомайнский» из Головкино перенесли двухэтажное деревянное здание под контору, которая позже сгорела.

Каменную Вознесенскую церковь, построенную в 1785 году, закрытая в 1930-е годы, была взорвана в 1955 году.

На месте затопленного села образовались Головкинские острова, на которых сохранились остатки фундаментов усадеб и церкви.

Население

Достопримечательности 
 В окрестностях села, у озера Булгак (озеро Яик) археологи нашли следы древнего селения жителей, которых ученые относят к Ананьинской культуре (по селу Ананьину на Каме, где впервые была изучена эта культура). Поселения древних людей не были продолжительны. При других культурах здесь в основном было развито кочевое скотоводство, тоже было и после присоединения Казанского ханства к Российскому государству.

Память 
 Головкинский церковный колокол звонит при бое часов на доме Гончарова (открыт в 1974 г.) в Ульяновске.
 На месте затопленного села образовались Головкинские острова.

Владельцы имения

Примечания

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

 Ю. Мордвинов // Кремёнкинская волость // Село Головкино // /

Ссылки 
 Село Головкино: неизвестные страницы великой истории 
 Утраченное не вернуть (село Головкино)

Упразднённые населённые пункты Старомайнского района